Druzjba (svenska: Vänskap) kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Druzjba (distrikt), Vidin, Obsjtina Vidin,

Kazakstan 

 Dostyq, Almaty, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar